Francisco Pereira da Silva, o Chico Triste (1918 - 1981), jornalista, escritor, folclorista e professor brasileiro.

Francisco Pereira da Silva (político) um político brasileiro, deputado federal constituinte em 1946

Francisco Pereira da Silva (1918 - 1985), dramaturgo brasileiro.